Исаак ван Бокховен (van Bockhoven, писался также Исак Фанбуковен; ? — ) — голландский военачальник, полковник русской службы.

Биография 
Голландский дворянин, католик. Служил английскому королю Карлу I, но после поражения вынужден был вернуться на родину.

В 1647/48 годах по приглашению боярина И. Д. Милославского (русского посла в Голландии) поступил на службу к русскому царю Алексею Михайловичу в чине майора (вместе со своим сыном Филиппом Альбертом, принятым на службу в чине капитана).

С 1649 года — полковник и командир рейтарского полка, ставшего настоящей офицерской школой для русских служивых людей, включая будущих русских генералов В. А. Змеева и М. О. Кровкова. В преддверии войны с Речью Посполитой на основе полка ван Бокховена были созданы 6 новых рейтарских полков.

Умер в 1654 году.

Семья 
Имел двух сыновей, которые остались на русской военной службе:
 Филипп Альберт ван Бокховен — генерал-майор русской службы (1667).
 его дочь Катерина в 1665 году вышла замуж за Патрика Гордона.
 Корнелиус ван Бокховен — полковник русской службы, погиб в 1678 году при обороне Чигирина.
 его сын Петр Корнилович ван Бокховен (Фанбуковен) — полковник армии Петра I, участник Северной войны.

Примечания

Источники 
 Полковник Исаак ван Бокховен на русской службе.
 Братья Филипп Альберт и Корнелиус ван Бокховены в России.

Полковники России